Grzegorz Kaliciak (1973-), polski piłkarz
 Grzegorz Kaliciak (1975-), polski oficer